Соревнования в беге на 500 метров в конькобежном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 15 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 16:00 по местному времени (UTC-8).

Чемпион и серебряный призёр Олимпиады-2006 в Турине в этом виде программы американец Джоуи Чик и россиянин Дмитрий Дорофеев не участвовали. Бронзовый призёр туринской Олимпиады кореец Ли Ган Сок занял 4-е место.

Мо Тхэ Бом победил в день своего 21-летия.

Во время первого забега между стартами 10-й и 11-й пары перерыв для заливки льда составил около 1,5 часов из-за поломки одной из заливочных машин. Американец Шани Дэвис, показавший 18-е время в первом забеге (он бежал в 14-й паре), решил не выходить на старт второго забега, из-за того, что по его мнению соревнования слишком затянулись и лёд небезопасен.

После первого забега достаточно неожиданно лидировал финн Мика Поутала с результатом 34,86 сек. Вторым шёл Мо Тхэ Бом. Однако во втором забеге финн показал лишь 11-е время и откатился на итоговое 5-е место. Японец Кэйитиро Нагасима напротив был быстрейшим во втором забеге, что позволило ему подняться на второе место. В итоге первые 4 места заняли японцы и представители Республики Кореи.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Ссылки 
 Результаты  
 И откуда берутся эти корейцы? — «Спорт-Экспресс», 16 февраля 2010